Charles Lherminier (1818-1896), homme politique français
 Pierre Lherminier (1931-2021), historien du cinéma français